Una alarma d'autotrucada, en què els transmissors portàtils envien un senyal a la unitat d'alarma.
 Una alarma d'incendi, un dispositiu que adverteix a la gent d'un edifici d'un possible foc, per realitzar la seva evacuació.
 Un avís d'alarma, un senyal per mitjà de la qual s'informa sobre la presència real o imminent d'una amenaça.
 Un sistema d'alarma, un element de seguretat passiva, capaç d'advertir la intrusió o aplanament d'una propietat o immoble.
 Un Alarma Autonistalable, nou sistema d'alarma [verisure image] en la qual l'usuari és qui selecciona el seu nivell de seguretat.
 Alarma !!!, un grup musical espanyol dels anys vuitanta.

En medicina: 
 Alarma de reacció, primera fase del síndrome general d'adaptació, proposat per Hans Selye.

Publicacions: 
  Alarma , el Butlletí de Foment Obrer Revolucionari, Nucli M.